Název Praha 14 může znamenat:

 Praha 14 – městská část vytvořená přejmenováním městské části Praha-Kyje v roce 1994 a její správní obvod rozšířené působnosti
 Praha 14 (1949) – městský obvod v letech 1949–1960
 Praha XIV (Praha XIV-Nusle) – městský obvod v letech 1923–1949